NCKAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 128 амінокислот, а молекулярна маса — 128 790.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки